Amur, riu de Rússia i Xina
 província de l'Amur, a Rússia
 República Socialista Laborista de l'Amur, efímera república de 1918
 Djabal Amur, muntanyes d'Algèria